Das Haus in Montevideo – opera teatrale di Curt Goetz del 1945
 L'eredità della zia d'America (Das Haus in Montevideo) – film del 1951 diretto da Curt Goetz e Valerie von Martens
 L'eredità della zia d'America (Das Haus in Montevideo) – film del 1963 diretto da Helmut Käutner